Candelariodon — вимерлий рід хижих пробіногнатійних цинодонтів із середньо-пізньотріасової формації Санта-Марія басейну Парана в штаті Ріо-Гранді-ду-Сул, Бразилія. Candelariodon відомий з часткової нижньої щелепи, що має кілька повних зубів. Його вперше назвали Тео Вейга де Олівейра, Сезар Леандро Шульц, Маріна Бенто Соарес і Карлос Нунес Родрігес у 2011 році, а типовим видом є Candelariodon barberenai.

Класифікація 
Martinelli et al. (2017) виконали філогенетичний аналіз, де Candelariodon було відновлено як сестринський таксон клади, утвореної Protheriodon і Prozostrodontia; кладограма з цього дослідження показана нижче:

Примітки 

Роди хордових
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1984